

Patronyme 

 Eikichi Kawasaki (1944-), le fondateur d'une grosse entreprise japonaise du jeu vidéo appelée SNK (renommée SNK Playmore) ;
 Guy Kawasaki (1954-), entrepreneur américain ;
 Minoru Kawasaki (1958-), réalisateur de films japonais ;
 Munenori Kawasaki (1981-), joueur de baseball japonais ;
 Ryō Kawasaki (1947-2020), guitariste de jazz ;
 Shozo Kawasaki (1837-1912), industriel japonais, fondateur de Kawasaki Heavy Industries ;
 Sota Kawasaki (2001-), footballeur japonais ;
 Tomisaku Kawasaki (1925-2020), médecin, premier descripteur de la maladie de Kawasaki (maladie cardiovasculaire, survenant chez les jeunes enfants) ;
 Tsutomu Kawasaki (1960-), patineur de vitesse sur piste courte.

Toponymes 
 Kawasaki, ville japonaise, préfecture de Kanagawa ( du Japon) ;
 Kawasaki, bourg japonais de la préfecture de Fukuoka ;
 Kawasaki, bourg japonais de la préfecture de Miyagi ;
 Kawasaki-ku, arrondissement de la ville de Kawasaki, Kanagawa.

Autres 
 Kawasaki Heavy Industries, entreprise internationale basée au Japon, surtout connue pour ses motos et ses véhicules tout terrains ;
 Kawasaki Kisen Kaisha, armateur japonais ;
 Kawasaki Frontale, club de football japonais professionnel ;
 Maladie de Kawasaki, syndrome lympho-cutanéo-muqueux.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme